Rio Rita (musical), peça de teatro musical da Broadway, que inspirou dois filmes

Filmes 
 Rio Rita (1929), estrelado por Bebe Daniels
 Rio Rita (1942), estrelado por Abbott e Costello, com participação da bailarina brasileira Eros Volúsia

Geografia 
Río Rita, cidade do Panamá

Outros usos 
Rio-Rita, clássico do futebol gaúcho